EHQ ist die Abkürzung für:

 European History Quarterly, eine geschichtswissenschaftliche Fachzeitschrift
 European Hospitality Quality, ein Qualitätsmanagement des europäischen Gastgewerbes, siehe HOTREC – Hotels, Restaurants & Cafés in Europa

EHQ